Алексе́й Григо́рьевич Григо́рьев:
 Григорьев, Алексей Григорьевич (1917—1998) — Герой Советского Союза.
 Григорьев, Алексей Григорьевич (1921—1974) — Герой Социалистического Труда.